Degradering kan syfta på:

 Militär degradering – fråntagande eller sänkande av militär (el. ev. polisiär)grad som straff